II Кросс наций прошёл в деревне Хэйдок, в окрестностях города Сент-Хеленс (Англия) в субботу 26 марта 1904 года.

Трасса дистанции проходила по территории . Согласно данным IAAF, длина дистанции составляла 13,7 км.

Призёры

Личное первенство

Мужчины 13,7 км

Командные результаты

Мужчины

Страны-участники
В соревнованиях приняли участие 46 спортсменов из 4-х стран.

 (12)
 (10)
 (12)
 (12)

Примечания

Ссылки 
  INTERNATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS - 13.7km CC Men - Senior - Manchester Haydock Park Saturday March 26 1904

1904
Март 1904 года
Спорт в Великобритании в 1904 году
1904 год в Англии
Международные спортивные соревнования в Англии
Соревнования по лёгкой атлетике в Великобритании
Мерсисайд
События 26 марта